Rozalin – frazione polacca del comune di Opole Lubelskie nel voivodato di Lublino
 Rozalin – frazione polacca del comune di Nadarzyn nel voivodato della Masovia
 Rozalin – frazione polacca del comune di Strachówka nel voivodato della Masovia
 Rozalin – frazione polacca del comune di Nowa Dęba nel voivodato della Precarpazia
 Rozalin – frazione polacca del comune di Rychwał nel voivodato della Grande Polonia
 Rozalin – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia
 Rozalin – frazione polacca del comune di Lipie nel voivodato della Slesia